een aantal films:
 Cry Wolf (1947) van Peter Godfrey met Errol Flynn en Barbara Stanwyck
 Cry Wolf (1968) van John Davis
 Cry Wolf (2005), een moordmysterie film uit 2005 van Jeff Wadlow
 Never Cry Wolf, een Amerikaanse film uit 1983
 Cry Wolf (Thunderbirds), een aflevering van de Britse televisieserie Thunderbirds
 Cry Wolf (A-ha), een lied van A-ha
 Cry Wolf (Branigan), een lied van Laura Branigan
 Cry Wolf (Germano), een lied van Lisa Germano
 Cry Wolf (Nicks), een lied van Stevie Nicks
 Cry Wolf (Venom), een lied van Venom

Zie ook
De jongen die wolf riep, fabel van Aesopus